Makkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 Jussi Makkonen (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
  (né en 1955), joueur finlandais de hockey sur glace
 Leo Makkonen (né en 1948), archevêque orthodoxe finlandais
 Matti Makkonen (1952-2015), ingénieur finlandais en communication mobile
  (né en 1986), rappeuse finlandaise

Voir aussi
Abel Makkonen Tesfaye (The Weeknd) (né en 1990), chanteur et compositeur canadien

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois